Hulubești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Hulubești (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița

 Hulubești (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Hulubești (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu